Es gibt folgende Erzeparchien Aleppo:

 Erzeparchie Aleppo (Armenier)
 Erzeparchie Aleppo (Maroniten)
 Erzeparchie Aleppo (Melkiten) 
 Erzeparchie Aleppo (Syrer)